Жорж Жан Реймон Помпиду () е френски политик, министър-председател на Франция в периода 1962 – 1968 г. и президент на Франция от 1969 до 1974 г.

Произведения 
 Anthologie de la poésie française, éd. Hachette, 1961; rééd. Le Livre de poche
 Le Nœud gordien, éd. Plon, 1974
 Entretiens et discours, deux vol., éd. Plon, 1975 (avant-propos d'Édouard Balladur)
 Pour rétablir une vérité, éd. Flammarion, 1982
 Lettres, notes et portraits 1928 – 1974, éd. Robert Laffont, 2012 (avec un témoignage d'Alain Pompidou et une préface d'Éric Roussel).
 Girondas , nouvelle écrite en 1971, publiée en 1984 par le journal Le Point.

Външни препратки 
  Биография на Жорж Помпиду на сайта на Президентството на Франция
  Биография на Жорж Помпиду на сайта на Френското правителство
  Биография на Жорж Помпиду на сайта на Френския парламент
  Официален сайт на асоциация Жорж Помпиду

Източници 

Френски политици
Президенти на Франция
Министър-председатели на Франция
Възпитаници на Екол Нормал Сюпериор, Париж
Френски военни дейци от Втората световна война
Хора от Оверн-Рона-Алпи
Починали в Париж